El término pélet (también pellet o pella) es una denominación genérica utilizada para referirse a pequeñas porciones de material aglomerado o comprimido de diferentes materiales. En esta enciclopedia, puede referirse:

 a un pélet de madera, cada una de las pequeñas porciones de materia vegetal comprimida utilizadas como combustible;
 a un pélet anticonceptivo o anticonceptivo subdérmico, un pequeño implante mezcla de un principio activo anticonceptivo y un sustrato;
 a un pélet alimenticio, cada una de las porciones en las que suele presentarse el alimento balanceado para animales;
 a un pélet plástico, cada una de las pequeñas concentraciones de resina;
 en Costa Rica, a un pélet alimenticio, cada uno de los pequeños comprimidos de trigo saborizados con queso y aceite vegetal (Costa Rica);
 en los procesos de centrifugado, a un pélet, cada una de las porciones de material sedimentado.